Соревнования в прыжке в длину у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года прошли 4 и 5 августа в британском Лондоне на Олимпийском стадионе.

Действующим чемпионом мира в прыжке в длину являлся Грег Разерфорд из Великобритании. Он не защищал свой титул из-за травмы лодыжки, полученной в июне 2017 года.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+1:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 8,05 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах 4 августа 2017 года. В сектор вышли 32 участника. Олимпийский чемпион 2016 года Джефф Хендерсон из США показал только 17-й результат (7,84 м) и не пробился в основные соревнования.

Финал 
Основные соревнования в прыжке в длину у мужчин состоялись 5 августа 2017 года. По уровню показанных результатов турнир стал одним из сильнейших в истории. Сразу десять участников показали результаты дальше 8 метров, а для попадания в финальную восьмёрку потребовался прыжок на 8,18 м. Чемпионом стал Луво Маньонга из ЮАР, который годом ранее уступил всего 1 сантиметр в борьбе за олимпийское золото. Вплотную к нему подобрался американец Джаррион Лоусон, совершивший три прыжка за 8,40 м, но всё же проигравший 4 сантиметра. Чемпион мира 2013 года Александр Меньков сделал только одну результативную попытку и остался на четвёртом месте.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки